PIKE:
 PIKE — криптосистема
 PIKE — интерфейс карт расширения компьютерных материнских плат